Johrenia racemoso-umbellata är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gilli. Johrenia racemoso-umbellata ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
racemoso-umbellata